Liljedahl ist der Familienname der folgenden Personen:

 Hans Liljedahl (1913–1991), schwedischer Sportschütze
 Magnus Liljedahl (* 1954), US-amerikanisch-schwedischer Segler
 Marie Liljedahl (* 1950), schwedische Schauspielerin